diecezja Lincoln – diecezja Kościoła łacińskiego w Stanach Zjednoczonych
 diecezja Lincoln – diecezja Kościoła Anglii w Wielkiej Brytanii